ZNS steht für:
 ZNS (Zephyr Nassau Sunshine), nationaler Radio- und TV-Sender der Broadcasting Corporation of The Bahamas 
 Zentralnervensystem
 ZNS (Münster), Zentrum für Niederlande-Studien an der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster
 Zweizustandssystem, auch Zwei-Niveau-System genannt
 Zentralnachweisstelle, eine ehemalige Einrichtung des deutschen Bundesarchives

ZnS steht für:
 Zinksulfid, chemische Verhältnisformel

zns steht für:
 Mantsi (auch Mangas; ISO-639-3-Code), gefährdete tschadische Sprache in Bauchi, Nigeria

Siehe auch:
 ZNS – Hannelore Kohl Stiftung

Abkürzung